WMK steht für:

 Meyers Chuck (Seaplane Base) USA nach dem IATA-Code
 das Werk WMK: Wie funktioniert das? Der Mensch und seine Krankheiten des ehemaligen Internetportals Xipolis.net

WMK